Tomášek je české příjmení. Mimo to může znamenat též zdrobnělinu křestního jména Tomáš.

 Aleš Tomášek (* 1963) – český hokejista
 Antonín Tomášek (* 1978) – český výtvarník, designér keramiky a porcelánu, vysokoškolský učitel
 Bohumil Tomášek (1936–2019) – basketbalista, trenér a sportovní funkcionář
 David Tomášek (* 1996) – český hokejový útočník
 Dušan Tomášek (1924–2016) – český novinář, publicista a spisovatel
 František Tomášek (rozcestník), vícero nositelů
 Jaroslav Tomášek (1896–1970) – český hudební skladatel
 Jiří Tomášek (1942–2017) – český houslista
 Jiří Tomášek (* 1951) – český básník
 Josef Tomášek, vícero nositelů:
 Josef Tomášek (agrární politik) – meziválečný československý politik, poslanec za agrární stranu
 Josef Tomášek (lidovecký politik) – poválečný československý politik, poslanec za lidovce, 1907–1980
 Juraj Tomášek (* 1988) – slovenský fotbalový záložník
 Karol Tomášek (1920–1977) – slovenský a československý politik, poúnorový poslanec KSS, ředitel strojíren v Dubnici n. Váhom
 Kazimír Tomášek (1817–1876) – český kněz a buditel
 Marie Tomášková-Dytrychová (* 1943) – česká zvonařka
 Martin Tomášek (hokejista) (* 1978) – český hokejista
 Martin Tomášek (* 1969) – literární historik, pedagog na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
 Oldřich Tomášek (* 1956) – český policejní prezident
 Radek Tomášek (* 1946) – český písničkář, zpěvák a textař
 Rudolf Tomášek (* 1937) – československý atlet
 Theodor Tomášek (1840–1922) – český kapelník a hudební skladatel
 Václav Jan Křtitel Tomášek (1774–1850) – český hudební skladatel

Externí odkazy 
 

Česká příjmení